Jingzhou ist:

 Jingzhou (Huaihua), der Autonomer Kreis Jingzhou der Miao und Dong (靖州苗族侗族自治县) der Stadt Huaihua in der chinesischen Provinz Hunan
 Jingzhou (Hubei), die bezirksfreie Stadt Jingzhou (荆州市) in der chinesischen Provinz Hubei
 Jingzhou (Stadtbezirk), der Stadtbezirk Jingzhou (荆州区) der Stadt Jingzhou
 Jingzhou (Jing), die Großgemeinde Jingzhou (景州镇) im Kreis Jing in der chinesischen Provinz Hebei